Да здравствует Генрих IV! (, также  — марш Генриха IV и  — Да здравствует король Генрих) — популярная во Франции песня, написанная в честь Генриха IV.

История создания 
Песня была написана приблизительно в 1590 году в честь первого Бурбонского короля Генриха IV. Авторство музыки приписывают композитору Эсташу Дю Корруа. Песня была неофициальным гимном Франции до 1790 года, однако после Великой Французской революции её слова были изменены. Песня остается популярной во Франции и по сей день.

Текст песни

Упоминания в культуре 

 Тема песни проходит в финале «Viva il Diletto» (air) оперы Россини «Путешествие в Реймс» (1824).
 В повести А. С. Пушкина «Метель» говорится, что песню исполняли, встречая возвращавшиеся после Заграничного похода 1813—1814 годов русские войска.
 Песня упоминается в романе Льва Толстого «Война и Мир», где её исполняют французские пленные солдаты. Песня исполняется и в экранизации этого романа режиссёра Сергея Бондарчука.
 Эта музыкальная тема также является основным мотивом финального апофеоза балета Чайковского  «Спящая красавица» (1890). В таком же виде она звучит в финальной сцене мультфильма «Спящая красавица» (Walt Disney).
 В вольном переводе и с измененным стихотворным размером песня присутствует в пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». В снятом по ней фильме Э. А. Рязанова «Гусарская баллада» песня исполняется на музыку Т. Н. Хренникова.

Ссылки 
  Музыка "Vive Henri IV !" в переработке Чайковского для балета «Спящая красавица»

Песни Франции
Гимны
Марши
Произведения 1590-х годов
Генрих IV в культуре и искусстве